Tulcea Express este un reality-show românesc, care este inspirat din marele show de televiziune, Asia Express. Serialul este numit "Tulcea Express", deoarece acțiunea este bazată în orașul Tulcea, din România. Show-ul este produs în mare parte din copii, membrii ai cercului de jurnalism al Palatului Copiilor Tulcea. Tulcea Express este o producție realizată în colaborare cu Agenția de Presa & New Media - APNM, care cu ajutorul si sprijinul lor reusesc sa isi duca la capat fiecare proiect.

Format 
Show-ul cuprinde un grup de copii, care se intrec in cursa pentru marele premiu al fiecarui sezon. Pe traseu, acestia întâlnesc obstacole și îndeplinesc ghicitori, descoperind pământul tulcean într-un mod unic, distractiv si educativ. Concurenții încep cursa într-un loc special și plin de însemnătate pentru locuitorii orașului. Acestora li se ofera misiuni sub formă de ghicitori sau provocări, pe care trebuie sa le indeplineasca in cel mai scurt timp, cu multa seriozitate si atentie la detalii, pentru a putea avansa inaintea echipei adverse. Concurenții sunt intampinati de prezentator și de asistentul acestuia, de fiecare data când concurenții ajung într-un loc cheie episodului sau cand concurentii au facut un anumit progres. Copiii invata foarte mult dintr-o astfel de experienta, deoarece ei se folosesc de spiritul competitiv, cunostintele generale, orientarea in spatiu si de abilitatile fizice in acelasi timp. De asemenea ei invata in fiecare episod cate ceva specific locatiei in care se afla, deschizandu-le aria cunostintelor din ce in ce mai mult. Concurenții sunt provocați să facă diverse misiuni specifice ocaziei episodului, sau tematicii locului respectiv.

În sezonul 1 al serialului, se implementează o noua noțiune: echipele, Alpha și Omega, care vor concura una împotriva celeilalte. Echipele încep cu un concurent fiecare, iar pe parcursul jocului, apar concurenți noi pentru ambele echipe, care vor juca pentru a duce misiunea până la capăt.

Istoric

Premii

Note